Оге Ингерслев (, 10 октября 1933 — 14 января 2003) — датский шахматист. Неоднократный участник чемпионатов Дании. Серебряный призер чемпионата Дании 1957 г. В составе сборной Дании участник шахматной олимпиады в Москве (1956 г.). В 1960-е гг. практически не участвовал в соревнованиях высокого уровня. Вернулся к активной игре в начале 1970-х гг. и смог вновь попасть в национальную сборную для участия в командном турнире северных стран и международном командном турнире на кубок Клары Бенедикт.

В зрелые годы играл по переписке. В 1994 г. ему было присвоено звание международного мастера ИКЧФ.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Дании
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад